Уильямстон () — название нескольких населённых пунктов США.

Населённые пункты США 
  — город в Мичигане.
  — городок в Северной Каролине.
  — городок в Южной Каролине.

См. также 
 Уильямс
 Уильямстаун
 Уильямспорт
 Уильямсвилл
 Уильямсберг